Каменного́рск (до 1948 — А́нтреа, , ) — город в Выборгском районе Ленинградской области. Административный центр Каменногорского городского поселения. Расположен на берегах реки Вуоксы в 41 км к северо-востоку от районного центра города Выборга.

История 
Неподалёку от современного Каменногорска люди жили в IV—III веках до нашей эры. Были найдены деревянная и кремниевая утварь, шлифованные орудия из глинистого сланца, остатки сети длиной 27 м и шириной до 3 м из коры и волокон крапивы, 16 поплавков из сосновой коры, 31 каменное грузило, длинный костяной кинжал.

Осенью 1913 года в районе верхней Вуоксы недалеко от Антреа финский крестьянин Анти Виролайнен под слоем торфа обнаружил древнюю рыболовную сеть, оказавшуюся древнейшей сетью в мире. Сеть исследовал археолог Сакари Пяльси (Sakari Pälsi), её возраст поначалу определили около 9300 лет. Более поздние исследования радиоуглеродным методом показали, что поплавки из коры значительно старше: 8400—8100 лет до нашей эры. «Сеть Антреа» хранится сейчас в национальном музее в Хельсинки. Сеть изготовлена из ивовой коры, 30 метров в длину и 1,5 метра в высоту, размер ячеек 6 см. Сеть утонула в бывшем 10 тыс. лет назад Анциловом озере и утянула с собой на глубину 10 метров в донный ил поплавки, каменные грузила, охотничье оружие, костяные инструменты.

В XIV—XVII веках Антреа был главным административным центром карельских поселений на Верхней Вуоксе.

Официально же Антреа впервые упоминается в 1597 году, в связи с основанием лютеранской общины Святого Андрея. Поэтому название поселения на Вуоксе было связано именно с ней. Поскольку Финляндия являлась частью Шведского королевства и община принадлежала шведской церкви, место носило в документах шведское название Санкт-Андре (e).

Российская империя (1809—1917) 
После перехода финских земель к Российской империи в результате Русско-шведской войны 1808—1809 годов поселение стало носить финское название Антреа.

Финляндия (1917—1939) 
До 1939 года торговый посёлок Антреа входил в состав одноимённой волости Выборгской губернии Финляндии.

Станция Антреа в истории независимой Финляндии стала известна тем, что 23 февраля 1918 года К. Г. Э. Маннергейм произнёс на ней, обращаясь к войскам, свою речь, «Клятву меча».

Военные годы (1939—1945) 
Во время Зимней войны станция Антреа оказывалась под бомбёжкой 1 и 2 декабря 1939, 19 февраля и 2 марта 1940 года. При этом погибло 11 человек, но наземных боевых действий не велось.

12 марта 1940 года был подписан мирный договор между Финляндской республикой и СССР, по которому территория Карельского перешейка входила в состав СССР, в том числе вошел в состав и город Антреа.

31 марта 1940 года Шестая сессия Верховного Совета СССР приняла закон о преобразовании Карельской Автономной Советской СР в Союзную Карело-Финскую ССР:

Территорию, отошедшую от Финляндии к СССР, на основании мирного договора от 12 марта 1940 года передать в состав Карело-Финской ССР, в том числе города: Выборг, Антреа, Кексгольм,…

В ноябре 1944 года в состав Ленинградской области были включены Кексгольмский, Выборгский и Яскинский районы. В том числе в состав Ленинградской области вошел и город Каменногорск.

Советский период (1946—1991) 
В 1948 году Антреа была переименована сначала в Гранитный, затем в Первомайск и наконец в Каменногорск. Переименование утверждено Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года.

До 1960 года город Каменногорск входил в состав Лесогорского района Ленинградской области. В 1960 году Лесогорский район был упразднен и город Каменногорск вошел в состав Выборгского района Ленинградской области.

По данным 1990 года в административном подчинении Каменногорского горсовета находился также посёлок Пруды.

География 
Город расположен в северной части района на автодороге  (Комсомольское — Приозерск), в месте примыкания к ней автодорог  (Каменногорск — Лесогорский) и  (Каменногорск — Дубинино).

По автомобильным дорогам расстояние от Каменногорска до районного центра города Выборга составляет 41 км. В центре города расположена железнодорожная станция Каменногорск на линии Выборг — Хийтола Октябрьской железной дороги.

Город находится на левом берегу реки Вуокса. К северо-востоку расположено озеро Каменногорское, к юго-востоку — озеро Петушиное, к западу — залив Дубинский.

В границах города имеются выходы на поверхность скальных пород Балтийского кристаллического щита. В районе города распространены дерново-подзолистые поверхностно-глееватые преимущественно глубокие и сверхглубокие и буро-таёжные почвы.

Население

Экономика 
В Каменногорске и его окрестностях находятся семь горных предприятий. Самые крупные предприятия — Каменногорское карьероуправление и Каменногорский комбинат нерудных материалов — они входят в состав производственного объединения «Ленстройматериалы». Это крупные карьеры по добыче серого гранита.

Также в городе расположена фабрика по производству санитарно-гигиенических бумаг, построенная в 1990-е годы. Фабрика принадлежит шведской компании Svenska Cellulosa Aktiebolaget.

В городе есть сетевые магазины «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит» и аптека «Невис».

В 2012 году РЖД провело серьёзную реконструкцию железнодорожной ветки СПб — Каменногорск — Бусловская, чтобы пустить через Каменногорск грузовые поезда в Финляндию, освободив при этом прямую ветку СПб — Выборг — Бусловская для пассажирских поездов (главным образом Аллегро).

Образование 
Каменногорская средняя общеобразовательная школа считается одной из лучших в Выборгском районе. Помимо неё в городе есть вечерняя школа. Среди творческих школ выделяются детско-юношеский центр г. Каменногорска и каменногорская детская музыкальная школа.

Достопримечательности 
В городе есть остатки разрушенной финской лютеранской кирхи, постройки конца XIX века и старое финское кладбище, образующие мемориальный парк «Антреа».
На мысе полуострова Рябиновый остались развалины дачи барона Маннергейма, а также каменной набережной реки Вуоксы.

Известные уроженцы 
 Кекки, Матти (1868—1933) — финский агроном, фермер, депутат парламента Финляндии в 1910—1911 и 1919—1922 гг.
 Ланкинен, Ялмари (1894—1970) — финский архитектор.
 Литья, Антти (р. 1938) — финский актёр

Города-побратимы 
 Сийлинъярви 
 Куопио

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Каменногорского городского поселения

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)
 
Переименованные населённые пункты России